Кандеду () — португальська власна назва.

Топоніми

Кандеду (Віняйш) — парафія.
 Кандеду (Мурса) — парафія.